Plaats
 Gran (Hongarije), de stad Esztergom in Hongarije, in het Duits ook aangeduid met Gran
 Gran (Noorwegen), een gemeente in de Noorse provincie Oppland
 Grän (Oostenrijk), een gemeente in het district Reutte in de Oostenrijkse deelstaat Tirol

Andere
 Gran, een fictief ras uit de Star Wars-reeks
 Gran (animatie), Britse animatieserie uit 1984